Jan Wiktor (1812–1877) – ziemianin, właściciel dóbr
 Jan Wiktor (1878–1944) – ziemianin, właściciel dóbr
 Jan Wiktor (1890–1967) – pisarz, publicysta, dziennikarz, poseł